Levata – frazione del comune italiano di Curtatone
 Levata – frazione del comune italiano di Grontardo
 Levata – frazione del comune italiano di Monte Marenzo